Ishito (jap. ) bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Saitama: Ishito (Saitama) (heute: Kitamoto)
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Ishito (Han)